El término parral puede referirse:

Lugares

En Chile 
 a Parral, una comuna en la Región del Maule;
 al Departamento de Parral, antigua división territorial; 
 a Partido de Parral, una división territorial;
 a la Delegación de Parral, una división territorial; 
 al Ramal Parral - Cauquenes, una vía ferroviaria;
 a Estación Parral Pablo Neruda, una estación ferroviaria que se ubica en la comuna chilena de Parral, en la Región del Maule;

En México 
 a Hidalgo del Parral, un municipio en el estado de Chihuahua, México;
 a Parral, la localidad capital del municipio anterior;

En España 
 a El Parral, un municipio en la provincia de Ávila, comunidad autónoma de Castilla y León, en España;
 al Monasterio de El Parral, en Segovia; 
 al Retablo del monasterio de El Parral;

Hechos históricos 
 a la Batalla de Parral (1865);
 al Incidente de Parral (1916), una acción militar;

Además 
 al nombre común de la planta Vitis vinifera;
 en España, a los invernaderos tipo parral.